2015 Голяма награда на Унгария е 30-ото издание на Голямата награда на Унгария и 10-и кръг от Световния шампионат на Формула 1 за 2015 г. Провежда се на 26 юли 2015 година на пистата Хунгароринг близо до град Будапеща, Унгария.

Класиране

Състезание

Класиране 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 

Голяма награда на Унгария